Indophaea är ett släkte av trollsländor. Indophaea ingår i familjen Euphaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trollsländor
Indophaea